Petrova kan syfta på:

Personer 
 Petrova, den feminina formen av slaviska efternamnet Petrov samt personer med detta namn

Geografi

Antarktis 
1 Gora Petrova, Antarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar